John Brownlow kan syfta på:

* Sir John Brownlow, 1:e baronet (omkring 1595-1678), engelsk baronet
 Sir John Brownlow, 3:e baronet (1659–1697), engelsk parlamentsledamot
 John Brownlow, 1:e viscount Tyrconnel (1690-1754), irländsk peer